Extramuros, que se encuentra ''fuera del recinto de una ciudad o población

Otras acepciones del término pueden hacer referencia a:

Cine 

 Extramuros, película española dirigida por Miguel Picazo en 1985